Халкодонт () в древнегреческой мифологии:
 Халкодонт (сын Абанта) — с Евбеи.
 Халкодонт (сын Еврипила) — с Коса.